Р-29РМУ2 «Синева» (код СНВ РСМ-54, по классификации НАТО — SS-N-23 Skiff) — российская трёхступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин». Р-29РМУ2 является усовершенствованием ракеты Р-29РМ, разработанной в 1986 году.

Принята на вооружение 9 июля 2007 года.
Планируется выпуск около ста ракет.

История 
Ракета является модификацией комплекса Р-29РМ (РСМ-54), принятого на вооружение в 1986 году. В 1996 году серийное производство этих комплексов было прекращено, но в 1999—2000 годах возобновлено после проведения опытно-конструкторских работ по модернизации изделий. Возобновление производства было обусловлено истечением срока службы (10 лет) находящихся на вооружении ракет Р-39 и с проблемами при разработке новых комплексов «Барк», а впоследствии — «Булава».

В 1999 году начались работы по новой модификации ракет, которая получила новое обозначение Р-29РМУ2 «Синева», сохранив договорное «РСМ-54».

В новой модификации несколько изменились размеры ступеней, была повышена устойчивость к воздействию электромагнитного импульса, установлен новый комплекс средств преодоления ПРО и система спутниковой навигации. Система управления выполнена на новом вычислительном комплексе «Малахит-3».

В 2004 году были завершены летные испытания ракеты и  работы по современным высокоскоростным боевым блокам среднего класса ОКР «Станция» и «Станция-2», после чего началось их размещение на ракетах проекта «Синева». В соответствии с договорными обязательствами, дублирующее оснащение (4 боевых блоков мощностью 500 кТ) стало основным снаряжением ракет. Новый блок не уступает боеголовке W-88 «Трайдент-II» (475 кТ).
В ходе модернизации за счет уменьшения веса боевого блока был получен дополнительный ресурс по дальности и внедрены средства РЭБ. Также за счет модернизации систем управления в два раза улучшен такой немаловажный показатель как КВО.
9 июля 2007 года Президент России В. В. Путин подписал указ о принятии ракеты на вооружение Военно-Морского Флота.

11 октября 2008 года в рамках учений Стабильность-2008 в Баренцевом море с борта атомной подводной лодки «Тула» из подводного положения был произведён запуск ракеты «Синева», которая установила рекорд дальности полёта в 11 547 км и упала в экваториальной части Тихого океана. За пуском ракеты с борта ТАКР «Адмирал Кузнецов» наблюдал президент России — Дмитрий Медведев, демонстрировалось прикрытие надводным флотом развертывания подлодок с межконтинентальными баллистическими ракетами. Таким образом, максимальная дальность «Синевы» превысила максимальную дальность ракеты ВМС США «Трайдент-II» (11 300 км): российский флот сможет развертывать подлодки у своих берегов под защитой надводного флота, что резко повышает боевую устойчивость лодок.

Вечером 6 августа 2010 года с борта атомной подводной лодки «Тула» был проведён успешный запуск двух ракет Р-29РМУ2 «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Ракеты были запущены в залпе. МСЯС России выполнили такую задачу после длительного перерыва, а залповый запуск Р-29РМУ2 «Синева» был выполнен впервые.

26 апреля 2011 года с борта атомной подводной лодки «Екатеринбург» был проведён успешный запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск произведён из подводного положения, боевые блоки ракеты прибыли на полигон в установленное время.

27 июля 2011 года с борта атомной подводной лодки «Екатеринбург» был проведён успешный запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева». По данным Минобороны, пуск был осуществлен в акватории Баренцева моря из подводного положения. Боевые блоки «Синевы» достигли полигона «Кура» на Камчатке в расчетное время.

5 ноября 2014 года с борта атомной подводной лодки «Тула» был проведён успешный запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева». По данным Минобороны, пуск был осуществлен в акватории Баренцева моря из подводного положения. Боевые блоки «Синевы» достигли полигона «Кура» на Камчатке в расчетное время.

12 декабря 2015 года с борта атомной подводной лодки «Верхотурье» был проведён успешный запуск ракеты «Синева». По данным Минобороны, пуск был осуществлен в акватории Баренцева моря из подводного положения. Межконтинентальная баллистическая ракета успешно поразила заданную цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

17 октября 2019 года в рамках учений «Гром-2019» был проведен пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» с подводной лодки К-18 «Карелия» из подводного положения, ракета успешно поразила заданную цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

Конструкция 
Ракета трёхступенчатая с последовательным расположением ступеней. Корпуса ступеней выполнены из алюминиево-магниевого сплава. Система управления: автономная инерциальная с астрокоррекцией и коррекцией по навигационным спутникам системы «Ураган» (Глонасс). Для повышения точности подрыва блока в воздухе внедрён специальный радиодатчик.
Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый, выполненных из углеродного волокна методом намотки ткани объёмного плетения, с острым углерод-углеродным наконечником, выполненным из материала 4КМС-Л (крепление к корпусу — байонетного типа), подобное плетение исключает обнуление угловой скорости при полёте в атмосфере. Скорость полёта блока в атмосфере сверхзвуковая и намного выше блоков предыдущего поколения.

Р-29РМУ2.1 «Лайнер» 
В 2011 году российские военные провели успешные испытания ракеты Р-29РМУ2.1 «Лайнер» с подводных лодок К-84 «Екатеринбург» и «Тула». По окончании испытаний
Р-29РМУ2.1 «Лайнер» была рекомендована к серийному производству и принятию на вооружение. Принята на вооружение в январе 2014 года.

Ракета разработана в ГРЦ им. Макеева, производится на мощностях АО «Красноярский машиностроительный завод».

Носители 
Носителями ракет Р-29РМУ2 «Синева» являются атомные подводные крейсеры проекта 667БДРМ «Дельфин». Перевооружение на комплекс Д-9РМУ2 осуществляется при проведении среднего ремонта. По состоянию на 2017 год, модернизированный комплекс установлен на 6 из 7 АПЛ этого проекта, 5 из них находятся в строю, К-114 «Тула» — на ремонте и модернизации, БС-64 «Подмосковье» — в конце 2016 года переоборудована для подводных спецопераций.

Тактико-технические характеристики 
 Максимальная дальность: 8300 км — 11 547 км в зависимости от забрасываемого веса.
 Забрасываемый вес (масса ГЧ): до 2800 кг
 Стартовая масса: 40,3 тонны
 Тип ГЧ: РГЧ ИН:
 до десяти боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 кт каждый (по договору СНВ-3 на БРПЛ можно устанавливать не более 4 боевых блоков)
 4 перспективных блока индивидуального наведения мощностью 500 кт каждый с усиленными средствами противодействия ПРО
 Точность (Предельное отклонение): 250 м
 Предельная глубина пуска: 55 м
 Длина: 14,8 м
 Диаметр: 1,9 м
 Количество ступеней: 3
 Тяга первой ступени 100 т
 Носители: Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин»

Оценка проекта 
Немецкими специалистами ракета РСМ-54 «Синева» была названа «шедевром морского ракетостроения».
Однако дальнейшие работы по модернизации ракет и новому боевому оснащению ограничены сроком службы носителей ракет — подводных лодок проекта 667БДРМ «Дельфин» до 2030 года.

Для замены ракеты «Булава» разработчиками «Синевы» была предложена модификация Р-29РМУ3, c восемью боевыми блоками индивидуального наведения малого класса мощности ЗГ-32 с комплексом средств преодоления противоракетной обороны или десять таких же блоков без КСП ПРО.
Тем не менее, по данным главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Владимира Высоцкого, атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» не будут перевооружаться баллистической ракетой «Синева».

Недостатки
 общие недостатки, присущие ракетам с ЖРД — повышенная шумность носителя (РПКСН) из-за большего количества оборудования для обслуживания ракет,
 требуется большее время для подготовки к пуску («мокрый старт»),
 токсичность компонентов топлива,
 сложность обслуживания.

Достоинства
 высокое энергомассовое совершенство

Перспективы 
27 августа 2016 года.

Красноярский машиностроительный завод выполняет государственный оборонный заказ по поставкам межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» в полном объёме и в установленные сроки, — сообщил гендиректор предприятия Александр Назарько.
«Госзаказ 2016 года по ракетам „Синева“ будет выполнен своевременно и полностью. Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий», — доложил гендиректор АО «Красмаш» министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

6 октября 2016 года.

Красноярский машиностроительный завод по заказу Минобороны РФ изготовит еще одну партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева», — заявил журналистам новый гендиректор предприятия Владимир Колмыков. «Реконструкция (предприятия) одновременно с изготовлением той темы, о которой говорим и продолжаем производить — темы „Синевы“. Минобороны принято на сегодняшний момент решение изготавливать еще одну товарную партию, что, естественно, скажется на загрузке предприятия», — сказал Колмыков.

Примечания

Ссылки 
 nvo.ng.ru, «Как противостоять разоружению России», 8 июня 2007
 makeyev.msk.ru, «Синева» от времени не блёкнет, 10 декабря 2004
 vs.milrf.ru, Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29РМ
 Книга СКБ-385, КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ГРЦ «КБ ИМ. АКАДЕМИКА В. П.МАКЕЕВА». О создании и создателях стратегических морских ракетных комплексов и баллистических ракет СССР и России. Составители: Р. Н. Канин, Н. Н. Тихонов. М.: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева», «Военный парад». 2007.

Ракетно-ядерное оружие России
Ракеты подводных лодок
Военная продукция Красноярского машиностроительного завода
Военная продукция Государственного ракетного центра